La Nación (spagnolo per La nazione) può riferirsi alle seguenti pubblicazioni editoriali:

 La Nación (1870), quotidiano argentino
 La Nación (1913-14), quotidiano peruviano
 La Nación (1917-2012), quotidiano cileno
 La Nación (1925-36), quotidiano spagnolo
 La Nación (1946-), quotidiano costaricano
 La Nación (1968-), quotidiano venezuelano
 La Nación (1995-), quodidiano paraguaiano
 La Nación (2012-), quodidiano on-line messicano